Klein Bartelsdorf steht für:

 Klein Bartelsdorf (Bentwisch), Ortsteil der Gemeinde Bentwisch, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
Klein Bartelsdorf, Ort im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Bartołty Małe, Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen